Fidżi:
 Gau – wyspa

Osoby:
 Andreas Gau – katolicki teolog
 Franz Christian Gau – niemiecko-francuski architekt

Inne:
 Gau – jednostka administracyjno-sądownicza

Zobacz też:
 Gau-Algesheim
 Gau-Bickelheim
 Gau-Bischofsheim
 Gau-Heppenheim
 Gau-Odernheim
 Gau-Weinheim